Podlasie – kraina historyczna
 Podlasie Południowe

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 25, w tym 2 podstawowe
 Podlasie – część miasta Hajnówka
 Podlasie – część wsi Zaduszniki w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Wielgie
 Podlasie – część wsi Strzakły w woj. lubelskim, w pow. bialskim, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Podlasie – część wsi Malinówka w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Sawin
 Podlasie – część wsi Hostynne w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowski, w gminie Werbkowice
 Podlasie – część wsi Izabelmont w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Abramów
 Podlasie – część wsi Kunów w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Firlej
 Podlasie – część wsi Toczyska w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Stoczek Łukowski
 Podlasie – część wsi Miłków w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Siemień
 Podlasie – kolonia wsi Stara Wieś w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Borki
 Podlasie – część wsi Gąsiory w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Ulan-Majorat
 Podlasie – kolonia wsi Branica Suchowolska w woj. lubelskim, w pow. radzyńskim, w gminie Wohyń
 Podlasie – część wsi Dominiczyn w woj. lubelskim, w pow. włodawskim, w gminie Stary Brus
 Podlasie – część wsi Łyczanka w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Łososina Dolna
 Podlasie – część wsi Gościewicz w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Borowie
 Podlasie – część wsi Piastów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Podlasie – część wsi Huta Kuflewska w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Cegłów
 Podlasie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Łąck 
 Podlasie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Radziejowice 
 Podlasie – część wsi Daniłowo Duże w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Łapy
 Podlasie – część wsi Kuźnica Kiedrzyńska w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Mykanów
 Podlasie – część wsi Napoleon w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Lipie
 Podlasie – część wsi Otola w woj. śląskim, w pow. zawierciańskim, w gminie Żarnowiec
 Podlasie – część wsi Sroczków w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Pacanów
 Podlasie – część wsi Silec w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Srokowo

Kluby sportowe 
 Podlasie Biała Podlaska
 Podlasie Sokołów Podlaski

Inne 
 Podlasie – osiedle miasta Piła
 Piła Podlasie – przystanek kolejowy
 Bądkowo-Podlasie
 Nideckie Podlasie
 Podlasie – dawna kolonia niemiecka, obecnie na Ukrainie